Donzac (Gironde)
 Donzac (Tarn-et-Garonne)